Georges Riquier (acteur) (1918-1998), Frans acteur

Georges Ricquier (1902-1963) is een Belgisch architect